Хреков — русская фамилия.

Известные носители 
 Хреков, Виктор Анатольевич (1954 ― 2015) — советский и российский журналист и переводчик.
 Хреков, Антон Викторович (род. 1975) — российский журналист и писатель.